El Torneo de la División I de Baloncesto Masculino de la NCAA de 1983 se celebró para determinar el Campeón de la División I de la NCAA. Llegaron por primera vez 52 equipos a la fase final, disputándose la Final Four en el The Pit de Albuquerque, Nuevo México.

Los ganadores fueron el equipo de la Universidad Estatal de Carolina del Norte, que conseguía su segundo título, derrotando en la final a la Universidad de Houston. El final del partido es uno de los más famosos de la historia de la competición, con un mate de Lorenzo Charles sobre la bocina tras un air ball desde ocho metros de Dereck Whittenburg.

Akeem Olajuwon, de Houston, que años más tarde cambiaría su nombre por el de Hakeem, fue elegido Mejor Jugador del Torneo, convirtiéndose en el último jugador elegido para dicho galardón de un equipo que no fuese el campeón.

Equipos

Fase final
* – Denota partido con prórroga.

Ronda preliminar

East region

West region

Mideast region

Midwest region

Final Four

Final Four

Semifinales

Final

Referencias

Enlaces externos 
Resultados en sports-reference.com
Vídeo completo de la final

Baloncesto en 1983
Campeonato de la División I de Baloncesto Masculino de la NCAA